Armie noszące numer 2:

Wojska Polskiego:
 2 Armia 1920–1922
 2 Armia WP 1944–1945
 2 Armia 1955–1991
 2 Armia 1968

Wehrmachtu:
 2 Armia 1939–1945
 2 Armia Pancerna 1940–1945

Armii Czerwonej:
 2 Armia 1917–1921
 2 Armia 1938–1945
 2 Armia Lotnicza 1942-1949
 2 Armia Pancerna 1943–1944 → 2 APanc Gw.
 2 Gwardyjska Armia Pancerna 1944–1998

Inne:
 2 Armia Sił Zbrojnych Imperium Brytyjskiego 1914–1918 oraz 1943–1945  
 2 Armia cesarskiej i królewskiej Armii 1914–1916 → Armia Wschodnia
 2 Armia Sił Zbrojnych Królestwa Węgier 1940–1945
 2 Armia Sił Zbrojnych Imperium Rosyjskiego 1914–1918
 2 Armia Sił Zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego 1914–1918
 2 Armia Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Włoch